Национальная лига 1959/1960 () — 2-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 26 августа 1959 года и закончился 12 июня 1960 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Переходный турнир

Ссылки 
 Статистика сезона на angelfire.com
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1959/1960
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1959 году
Спорт в Турции в 1960 году